Барбадо́с поділяється на 11 приходів ():